Naskavni é um tipo de queijo, produzido na Índia. 

Queijos da Índia
Leite